Première Division 2010/11 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2010/11 (Togo), voetbalcompetitie in Togo